Woldt peut se référer à :

Patronyme 
 August Woldt (1840-1890), auteur scientifique allemand ;
  (1649-1723), marchand allemand et conseiller municipal de la hanse de Lubeck ;
  (1684-1756), marchand allemand et conseiller municipal de la hanse de Lubeck. Fils du précédent ;
 Nicolas Woldt (actif vers 1693-1704), marchand allemand et conseiller municipal de la hanse de Lubeck ;
  (1972-), chanteur d'opéra allemand ;
  (1878-1952), professeur d'université et homme politique allemand.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme